Oktobarska revolucija, u Rusiji
 Listopadska revolucija u Beču 1848.
Poljski listopad 1956.
Zbacivanje Juana Federica Poncea Vaidesa i početak Guatemalske revolucije 1944.
Revolucija 1934. u Španjolskoj
Prosvjedi u Beogradu 5. listopada 2000.